Papadimitriou ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Papadimitriou (* 1973), griechischer Hammerwerfer
 Alexis Papadimitriou, eigentlicher Name von Alexis Troy (* 1982), deutscher Musikproduzent und Komponist
 Christos Papadimitriou (* 1949), griechischer Informatiker
 Christos Papadimitriou (Fußballspieler) (* 1994), griechischer Fußballspieler
 Dimitris Papadimitriou (* 1946), griechischer Politiker

 Ioannis Papadimitriou (1904–1963), griechischer Archäologe
 Lydia Papadimitriou (* 1966), griechische Filmwissenschaftlerin
 Makis Papadimitriou (auch Efthymis Papadimitriou oder Efthymios Papadimitriou; * 1975), griechischer Schauspieler
 Sakis Papadimitriou (* 1940), griechischer Musiker und Publizist